Güstrow (stad)
 Kreis Güstrow, een voormalige kreis in de Bezirk Schwerin in de DDR
 Landkreis Güstrow, een voormalige landkreis in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Hertogdom Mecklenburg-Güstrow, een voormalig hertogdom